Als Branicki-Palast (poln. Pałac Branickich) werden verschiedene historische Residenzen in Polen bezeichnet.

Existierende Objekte in Warschau:
 Branicki-Palast (Nowy Świat) in der Ulica Nowy Świat 18/20
 Branicki-Palast (Miodowa) in der Ulica Miodowa 6
Auch der existierende Frascati-Palast wird mitunter als Branicki-Palais oder Branicki-Lubomirski-Palais bezeichnet. 

Ehemalige Objekte in Warschau:
Branicki-Palast (Aleja Legionów)
Großer Branicki-Palast (Nowy Świat)
Kleiner Branicki-Palast (Nowy Świat)

Außerhalb Warschaus:
 Branicki-Palast (Choroszcz) in Choroszcz
 Branicki-Palast (Białystok) in Białystok

Ebenso war das Schloss Montrésor in Frankreich eine Branicki-Residenz